Auhäuser heißen folgende geographische Objekte:

 Auhäuser (Gemeinde Markt Allhau), Ort bei Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Auhäuser (Gemeinde St. Martin), Ortsteil von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Auhäuser (Gemeinden Helfenberg, St. Johann, St. Peter), Ortschaft von Helfenberg und St. Johann am Wimberg, Ortslage von St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich